Vrachonisída Piáto kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Piáto (ö i Grekland, lat 37,48, long 26,95), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Vrachonisída Piáto (ö i Grekland, lat 37,35, long 26,76), Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 

Robotskapade Greklandförgreningar